Il existe plusieurs déclaration de Montréal. Voir : la déclaration de Montréal sur...
 2004 : la déficience intellectuelle.
 2005 : le droit fondamental aux médicaments essentiels.
 2006 : les droits humains des LGBT.
 2007 : la diversité culturelle.
 2018 : le développement responsable de l'intelligence artificielle culturelle.
 2022 : Déclaration de Montréal sur l’exploitation animale.

Notes et références 

Declaration de Montreal
Événement à Montréal